Anastasi II (emperador)
 Anastasi II (papa)
 Anastasi II (patriarca)